Teatro João Caetano puede referirse a:

Teatro João Caetano (Río de Janeiro), un teatro en la ciudad de Río de Janeiro.
Teatro João Caetano (Niterói), un teatro en la ciudad de Niterói.
Teatro João Caetano (São Paulo), un teatro en la ciudad de São Paulo.